Bolkow bezeichnet:

 Bolków (deutsch: Bolkenhain), eine Stadt in Niederschlesien (Polen)
 Bolków (Dobra) (deutsch: Schlagenhorst), ein Dorf in Westpommern (Polen)
 Bolkowo (deutsch: Bolkow), ein Dorf in Westpommern (Polen)